Niusha () ist ein weiblicher Vorname aus dem Persischen. Übersetzt bedeutet der Name guter Zuhörer.

Bekannte Namensträgerinnen 
 Niusha Zeighami, iranische Schauspielerin
 Niusha Mancilla, bolivianische Athletin

Einzelnachweise 

Weiblicher Vorname